Jan Bogaerts (fotograaf), Nederlands fotograaf
 Jan Bogaerts (schilder), Nederlands schilder
 Jan Bogaerts, Belgisch wielrenner

DOORVERWIJZING Jan Bogaerts (fotograaf)